Эль-Капита́н ( — капитан) — многозначный термин.

Горы 
 Эль-Капитан — гора в штате Калифорния, США. Расположена на территории национального парка Йосемити.
 Эль-Капитан — гора в штате Техас, США. Расположена на территории национального парка Гуадалупе-Маунтинс.
 Эль-Капитан — скальное обнажение на плато Меридиана на Марсе

Театр 
 «Эль-Капитан» — кинотеатр в Голливуде, известный по громким премьерам блокбастеров Walt Disney Pictures.

Другое 
 OS X EL Capitan — двенадцатый крупный релиз операционной системы от Apple Inc.

См. также 
 Капитан